Scandiano – comune nella provincia di Reggio Emilia
 Bianco di Scandiano – precedente denominazione del Colli di Scandiano e di Canossa
 Contea di Scandiano –  antico feudo estense
 Marchesato di Scandiano – antico stato italiano
 Rocca di Scandiano – edificio storico a Scandiano
 Roller Hockey Scandiano –  società italiana di hockey su pista con sede a Scandiano
 Stazione meteorologica di Scandiano-Ca' de' Caroli – stazione meteorologica di Scandiano